Plaats in Indonesië
 Pucungroto (Kajoran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Pucungroto (Kaligesing), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java